Ростковский — славянская фамилия:
 Ростковский, Александр Аркадьевич (1860—1903) — русский дипломат, консул в Битоле.
 Ростковский, Андрей Константинович (1908—2000) — советский архитектор. Лауреат Сталинской премии второй степени.
 Ростковский, Феликс Яковлевич (1841—1920) — русский военный деятель, генерал от инфантерии, член Военного Совета.

 Ростковская, Алина — польская актриса театра, кино и телевидения.